Weistritz ist der Name mehrerer Flüsse:

Nebenfluss der Oder in Polen (Bystrzyca Świdnicka); siehe: Schweidnitzer Weistritz
Nebenfluss der Glatzer Neiße in Polen (Bystrzyca Dusznicka); siehe: Reinerzer Weistritz
Nebenfluss der Glatzer Neiße in Polen (Bystrzyca), auch als Kressenbach bezeichnet; siehe: Habelschwerdter Weistritz

Siehe auch:
 Wistritz
 Weißeritz
 Feistritz